Kavalli kan syfta på följande platser:

Guinea och Elfenbenskusten

 Cavally, vattendrag,

Turkiet 

 Kavallı, ort, Şırnak, 

Robotskapade Turkietförgreningar